Brixton hat folgende Bedeutungen:

 ein Ort in Devon; siehe Brixton (Devon)
 ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Lambeth
 eine Station der London Underground; siehe Brixton (London Underground)
 ein Ort in Neuseeland; siehe Brixton (Neuseeland)
 ein Ort in Wiltshire; siehe Brixton Deverill
 eine Motorradmarke; siehe Brixton Motorcycles

Siehe auch:
 Brixton Academy (offiziell: O2 Academy, Brixton), Veranstaltungshalle in Brixton, London